Taina (ou Taïna et Tainá) est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Anneli Taina (née en 1951), femme politique finlandaise

Prénom
 (née en 1975), mannequin portoricaine
, musicienne et chanteuse américaine
Taïna Barioz (née en 1988), skieuse alpine française
, activiste suisse
Taina Bofferding (née en 1982), femme politique luxembourgeoise
Taina Elg (née en 1930), actrice et danseuse finno-américaine
Taina Impiö (née en 1956), fondeuse finlandaise
 (née en 1982), actrice brésilienne
 (née en 1976), athlète finlandaise en lancer du javelot
 (née en 1991), joueuse brésilienne de basket-ball
 (née en 1962), patineur de vitesse finlandaise
Taïna Adama Soro (née en 1981), joueur ivoirien

Voir aussi
Taina, série télévisée musicale américaine

Homonymie de prénom
Prénom finlandais